Par (Cornwall), een dorp in het Engelse graafschap Cornwall
 Fotosynthetisch actieve straling of photosynthetically active radiation, de lichtgolflengten van 400 tot 700 nanometer
 Par (golf), het aantal slagen waarin een professionele golfer een hole moet kunnen spelen
 Prikkelarme ruimte, een kamer voor afzondering die weinig zintuiglijke indrukken geeft
De term wordt ook gebruikt als eufemisme voor isoleercel
 Partido Alternativa Real (voorheen Partido Antiá Restrukturá), een Curaçaose en Antilliaanse politieke partij
 PAR-schijnwerper, een in de theaterbelichting gebruikte lamp
 Zie ook sectie PAR van het artikel Theaterbelichting
 Paraguay, met IOC-landcode PAR (N.B.: de officiële landcode volgens ISO-3166 is PRY)